Il doppio del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Krupa e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Pablo Campana e Nicolás Lapentti 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  João Cunha e Silva (primo turno)
 Jeff Belloli /  Mathias Huning (semifinali)

 Steve Campbell /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 1995